Первомайское — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.

Власть 
Входит в состав Калининского сельского поселения.

Население

История 
1130 г. Первое упоминание посёлка. До 1938 года посёлок Первомайское назывался Задвайчен, а с 1938 года по 1946 год — Альткруг.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района